В одиночному розряді тенісного турніру Welsh Open 1972, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1972, Керрі Мелвілл здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 7-5, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Вейд (фінал)
  Керрі Мелвілл (Переможниця)
 Відсутня
  Гелен Гурлей (чвертьфінал)

 Джойс Вільямс (півфінал)
 Вінні Шоу (півфінал)
 Джуді Тегарт-Далтон (2-ге коло)
 Патті Гоган (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Welsh Open